Rio dos Cedros kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio dos Cedros (vattendrag), Santa Catarina, 
 Rio dos Cedros (kommun), Santa Catarina, 

Robotskapade Brasilienförgreningar